Barraza o Barrasa puede referirse a:

Salinas de Añana, que ingresó en la Orden de Calatrava en 1619. Apellido de origen vasco, del Valle del Mena, Burgos (España).
 Francisco de Barrasa y Pérez de Castro Villodre e Igea, natural de Nápoles (Italia), que fue admitido como caballero de la Orden de Carlos III en 1775.
 Barraza, localidad ubicada en Ovalle, Región de Coquimbo, Chile.
 Barraza, ciudad del departamento de La Libertad (Perú).
 Santa Inés de Barraza, ciudad del Chihuahua (México).
 Barrazas, ciudad del estado de Durango (México).